Éric Martin peut désigner :
 Éric Martin (1959-), footballeur français ;
 Eric Martin (1960-), chanteur de rock américain ;
 Éric Martin (1961-), universitaire français ;
 Éric Martin (1968-), auteur, réalisateur et dessinateur français.